Quattro unità della Koninklijke Marine olandese hanno portato il nome di Hr. Ms. Piet Hein:

  - corazzata costiera della classe Evertsen, varata nel 1894 e radiata nel 1914
  - cacciatorpediniere della classe Admiralen, varato nel 1927 e affondato in azione nel 1942
 Hr. Ms. Piet Hein (D805) - cacciatorpediniere della classe S, varato nel 1943 come britannico HMS Serapis, acquistato dai Paesi Bassi nel 1945 e radiato nel 1962
  - fregata della classe Kortenaer, varata nel 1978 e radiata nel 1998